Комбре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сен-Сернен-сюр-Ранс. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12069.

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 105 км восточнее Тулузы, в 60 км к югу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 297 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 163 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 117 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 117 активных работали 111 человек (63 мужчины и 48 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 46 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XIV—XV веков. Памятник истории с 1939 года
 Средневековый крытый рынок. Памятник истории с 2004 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон